Le Bœuf clandestin, roman de Marcel Aymé (1939)

Adaptations :
 Le Bœuf clandestin, téléfilm de 1969, réalisé par Jacques Pierre
 Le Bœuf clandestin, téléfilm de 1993, réalisé par Lazare Iglesis
 Le Bœuf clandestin, téléfilm de 2013, réalisé par Gérard Jourd'hui